Amanda Aardsma – attrice statunitense
 Betsy Aardsma – studentessa statunitense uccisa nel 1969
 David Aardsma – giocatore di baseball statunitense